Následuje seznam všech bývalých i současných členů Evropského soudního dvora:

Situace 6. října 2020:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Stávající členové, Evropský soudní dvůr.
 Bývalí členové, Evropský soudní dvůr.

Soudci soudů Evropské unie